Sezóna 2011/2012 byla čtvrtým ročníkem KHL. Sezóna začala 7. září 2011, ale byla hned první den poznamenána pádem letadla týmu Lokomotiv Jaroslavl, při kterém zahynuli všichni hráči týmu. Obhájcem titulu byl Salavat Julajev Ufa. Vítězem se stal tým OHK Dynamo Moskva.

Účastníci 
Poprvé se zúčastnil slovenský tým HC Lev Poprad, počet účastníků se tak měl zvýšit na 24. Po pádu letadla s hráči Lokomotivu Jaroslavl se však ročník odehrál s 23 týmy.

Systém soutěže 
Každý tým odehrál v základní části celkem 54 zápasů - z toho čtyřkolově každý s každým v rámci své divize (20 kol) a dvoukolově každý s každým proti ostatním týmům (34 kol). Týmy z Tarasovovy divize, která měla o jeden tým méně, odehrály ještě v rámci divize několik zápasů navíc, aby měly stejný celkový počet zápasů jako týmy z ostatních divizí.

Po skončení základní části se sestavily tabulky, ve kterých bylo vítězství obodováno 3 body, vítězství v prodloužení či na samostatné nájezdy za 2 body, naopak porážka v prodloužení či na samostatné nájezdy za 1 bod a porážka v základní době nebyla bodována vůbec. Do play off postoupila nejlepší osmička týmů z každé konference, přičemž nasazení 1 a 2 získali vítězové divizí dané konference, i když některý nevítěz divize měl více bodů než její vítěz. V osmifinále play off se utkaly v západní konferenci týmy 1 vs. 8, 2 vs. 7, 3 vs. 6 a 4 vs. 5, analogicky i ve východní konferenci. Tímto systémem (kdy se utká nejlepší postupující s nejhorším postupujícím, atd.) se pokračovalo i ve čtvrtfinále a semifinále. Týmy z opačných konferencí se mohly potkat až ve finále Gagarinova poháru. Celé play off se hrálo na čtyři vítězné zápasy s tím, že první, druhé, případné páté a sedmé utkání dané série se hrálo na domácím stadionu výše nasazeného týmu.

Základní část

Západní konference

Bobrovova divize

Tarasovova divize

Východní konference

Charlamovova divize

Černyševova divize

Play off

Pavouk

Východní konference

Čtvrtfinále 
 Traktor Čeljabinsk - HC Jugra Chanty-Mansijsk 4:1 na zápasy (3:1, 2:5, 7:6, 6:3, 1:0)
 Avangard Omsk - Amur Chabarovsk 4:0 na zápasy (4:2, 4:3, 4:2, 3:1)
 Metallurg Magnitogorsk - Barys Astana 4:3 na zápasy (3:2, 1:4, 2:3, 1:4, 4:3 PP, 4:3 PP, 2:1 PP)
 Ak Bars Kazaň - Salavat Julajev Ufa 4:2 na zápasy (0:3, 3:2 PP, 4:3 PP, 3:0, 1:2, 3:2)

Semifinále 
 Traktor Čeljabinsk - Ak Bars Kazaň 4:2 na zápasy (3:1, 2:1, 1:2 PP, 3:2, 1:2 3PP, 4:1)
 Avangard Omsk - Metallurg Magnitogorsk 4:1 na zápasy (0:1 PP, 5:2, 3:1, 5:3, 3:2 PP)

Finále 
 Traktor Čeljabinsk - Avangard Omsk 1:4 na zápasy (3:1, 2:3 PP, 0:1, 1:3, 0:1)

Západní konference

Čtvrtfinále 
 SKA Petrohrad - HC CSKA Moskva 4:1 na zápasy (4:1, 7:1, 2:3 PP, 2:1 PP, 5:0)
 Torpedo Nižnij Novgorod - Dinamo Riga 4:3 na zápasy (7:3, 1:2 PP, 3:4 PP, 4:1, 3:2, 1:3, 2:0)
 OHK Dynamo Moskva - HK Dynamo Minsk 4:0 na zápasy (2:1 PP, 2:0, 4:2, 3:1)
 Atlant Mytišči - Severstal Čerepovec 4:2 na zápasy (1:0, 3:1, 1:2 PP, 0:4, 3:1, 2:1)

Semifinále 
 SKA Petrohrad - Atlant Mytišči 4:2 na zápasy (4:0, 7:1, 1:2 PP, 5:1, 1:3, 4:0)
 Torpedo Nižnij Novgorod - OHK Dynamo Moskva 2:4 na zápasy (0:1, 3:2 PP, 4:3 PP, 2:3, 2:4, 2:3)

Finále 
 SKA Petrohrad - OHK Dynamo Moskva 0:4 na zápasy (4:5 PP, 1:2, 1:3, 1:6)

Finále Gagarinova poháru 
 Avangard Omsk - OHK Dynamo Moskva 3:4 na zápasy (2:1, 1:2, 1:0, 2:1 PP, 2:3, 2:5, 0:1)

Kanadské bodování základní části

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky KHL

Sezóny KHL
Lední hokej v roce 2011
Lední hokej v roce 2012